Блуфилд () — город в штате Западная Виргиния США. Он является самым крупным городом округа Мерсер и 14-м по населению в штате. В 2010 году в городе проживало 10 447 человек. Город находится на южной границе штата и является центром метрополитенского ареала  на территории штатов Виргиния и Западная Виргиния, население которого 107 342 человека.

Географическое положение 
Блуфилд находится в горах Аппалачи на юге штата Западная Виргиния, на его границе со штатом Виргиния. Расположен между реками  и  возле горы Ист-Ривер. Полная площадь города — 22,95 км². Блуфилд граничит с одноимённым городом в Виргинии, они вместе с другими 10 населёнными пунктами образуют межштатную Метрополию Блуфилд.

История 
Город был инкорпорирован в 1889 году. Рост города в конце XIX века — начале XX века был связан с развитием в южной Западной Виргинии угольной промышленности. В город была проведена железная дорога, построены банки, склады угольной компании. К 1910 году население Блуфилда превысило 10 000 человек, а к 1950 году в городе проживало более 20 000. Соседний город в штате Виргиния, Грэхем, переименовали в Блуфилд. Был создан метрополитенский ареал  на территории штатов Виргиния и Западная Виргиния, население которого 107 342 человека. В ареал входит 13 населённых пунктов.

Население 
По данным переписи 2010 года население Блуфилда составляло 10 447 человека (из них 46,8 % мужчин и 53,2 % женщин), 4643 домашних хозяйств и 2772 семей. Расовый состав: белые — 73,7 %, афроамериканцы — 23,0 %, коренные американцы — 0,3 %, азиаты — 0,5 и представители двух и более рас — 2,3 %.

Из 4643 домашних хозяйств 59,7 % представляли собой совместно проживающие супружеские пары (22,0 % с детьми младше 18 лет), 40,3 % не имели семьи.

В среднем домашнее хозяйство ведут 2,21 человек, а средний размер семьи — 2,83 человека. Доля лиц старше 65 лет — 19,2 %. Средний возраст населения — 43,1 лет. Медианный доход на семью составлял $34 223.

Динамика численности населения:

Климат 
Блуфилд — горный город с субтропическим муссонным климатом. Климат города характеризуется относительно высокими температурами и равномерным распределением осадков в течение года. Летом он находится под влиянием влажного, морского воздуха с океана. Лето обычно является более влажным, чем зима. Средняя температура в году — 11,5 °C, самый тёплый месяц — июль (средняя температура 21,6 °C), самый холодный — январь (средняя температура −0.1 °C). Максимальная зафиксированная в городе температура — 35,6 °C была зафиксирована в июле.

Примечания

Ссылки 
 

Города Западной Виргинии